Berenguer I (bisbe de Barcelona) 
 Berenguer I de Berga (?-1093), comte de Berga (1050) i bisbe de Girona (1050 - 1093) 
 Berenguer I d'Entença (), primer senyor documentat de la baronia d'Entença 
 Berenguer I d'Itàlia (Cividale del Friuli, 845 – Verona, 924), marquès de Friül (874 -890/ 896), rei d'Itàlia (887-924) i emperador del Sacre Imperi (915-924)
 Berenguer I de Nèustria (), noble franc carolingi de la França Oriental 
 Berenguer Ramon I dit el Corbat (~1004 - Barcelona, 1035), Comte de Barcelona, Girona i Osona (1017 -1035)
 Berenguer Ramon I de Provença (1115 - Melguelh, Llenguadoc, 1144), infant de Barcelona i comte de Provença (1131 -1144)
 Ramon Berenguer I dit “el Vell” (~1023 - 1076), comte de Barcelona, Girona (1035 -1076), Osona (1054 -1076), Carcassona i Rasès (1067-76)
 Ramon Berenguer I d'Empúries (1308 - ~1366), príncep d'Aragó, comte de Prades i baró d'Entença (1324 -1341) i comte d'Empúries (1341-64)